Wyniki Grand Prix Polski, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

To drugie zawody o Wielką Nagrodę Polski.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Tomasz Gollob. W nawiasach podano numery stałe.

 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (9) Leigh Adams (Australia)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (16) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (15) Jason Crump (Australia)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy) ¹)
 (17) Craig Boyce (Australia)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
Zawody wygrał Tommy Knudsen, który jest jedynym zawodnikiem, który wygrał 3 eliminacje Grand Prix. Nadal bez zwycięstwa w zawodach GP jest Tony Rickardsson, który już po raz trzeci zajął drugą lokatę. We Wrocławiu wystąpił jeden Polak – Tomasz Gollob startujący z dziką kartą – zajął 8 pozycję.

W Grand Prix zadebiutował Leigh Adams, przyszły wielokrotny medalista mistrzostw świata. Wypadł słabo, zajmując odległą 15. pozycję. Jako stały uczestnik zadebiutował Jason Crump (przyszły wielokrotny mistrz świata, a aktualny wówczas mistrz juniorów) – zajął ostatnie miejsce.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Polska
1996
1996 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu